

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Statistiche

Classifica marcatori 
6 reti
 Jan Koller (2 rig.)

4 reti
 Patrick Kluivert

3 reti

 Milan Baroš
 Marek Jankulovski (2 rig.)
 Rafael van der Vaart

2 reti

 Mario Haas
 Andreas Herzog (2 rig.)
 Vratislav Lokvenc
 Pavel Nedvěd
 Karel Poborský
 Vladimír Šmicer
 Phillip Cocu
 Wesley Sneijder

1 rete

 Muhammet Akagündüz
 René Aufhauser
 Harald Cerny
 Andreas Ivanschitz
 Roland Kirchler
 Emanuel Pogatetz
 Markus Schopp
 Roman Wallner
 Vital Bulyga
 Sergei Gurenko
 Vitali Kutuzov
 Raman Vasilyuk (1 rig.)
 Tomáš Rosický
 Jiří Štajner
 Štěpán Vachoušek
 Vadim Boreț
 Boris Cebotari
 Serghei Covalciuc
 Serghei Dadu
 Viorel Frunză
 Edgar Davids
 Frank de Boer
 Jimmy Floyd Hasselbaink
 Roy Makaay
 André Ooijer
 Marc Overmars
 Arjen Robben
 Clarence Seedorf
 Mark van Bommel
 Pierre van Hooijdonk (1 rig.)

Note  

 2004
Calcio nel 2002
Calcio nel 2003